АФФА — Ассоциа́ция футбо́льных федера́ций Азербайджа́на () — организация, осуществляющая контроль и управление футболом в Азербайджане. Штаб-квартира находится в Баку. Функционируют также региональные офисы. Занимается организацией национального чемпионата, кубка страны, суперкубка, игр сборных страны, поддержкой, развитием и популяризацией всего футбола в целом. АФФА так же занимается судейским корпусом. Председателем отдела арбитров Азербайджана является Хагани Мамедов.

История 

 Первые футбольные клубы начали создаваться в 1905 году. Эти команды в основном представляли крупные бакинские нефтепромышленные компании.
 Первый официальный чемпионат был проведен в Баку в 1911 году, победителем которого стала команда Английской нефтяной компании под названием «Британский клуб».
 В 1912 году азербайджанская команда  провела первую международную игру в Тбилиси, против команды «Сокол», в которой одержала победу со счетом 4:2.
 Сборная Азербайджана по футболу провела свои первые товарищеские матчи в 1929 году против сборной Ирана в Тегеране, в которых одержала три крупные победы — 4:0, 4:1 и 11:0.

 После обретения независимости в 1991 году, в марте 1992 года была создана АФФА — Ассоциация футбольных федераций Азербайджана. В 1994 году АФФА была принята в УЕФА и ФИФА. В том же году сборная начала выступать в отборочных матчах к чемпионату Европы-96.

Футбольная академия Азербайджана 

Первая Футбольная академия в Азербайджане. Построена при финансовой поддержке УЕФА и АФФА с целью развития детского футбола в стране. Официальная церемония открытия Академии состоялось 23 февраля 2009 года при участии члена Исполнительного комитета ФИФА, вице-президента УЕФА Шенеса Эрзика, технического директора ФИФА Жана Мишеля Бенезета, президента АФФА Ровнага Абдуллаева,  заместителя министра молодёжи и спорта Азербайджана - Исмаила Исмайлова, вице-президента Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиза Гусейнзаде, членов Исполнительного комитета АФФА, ветеранов футбола и других официальных лиц.

Члены АФФА

Список клубов Премьер-лиги

II. Региональные футбольные федерации 
 1. Северная региональная федерация футбола
 2. Западная региональная федерация футбола
 3. Центральная региональная федерация футбола
 4. Нахичеванская региональная федерация футбола
 5. Карабахская региональная федерация футбола
 6. Региональная федерация футбола Баку
 7. Южная региональная федерация футбола
 8. Северо-Западная региональная федерация футбола
 9. Гянджинская региональная федерация футбола

III. Отраслевые федерации футбола 
 1. Женская федерация футбола Азербайджана
 2. Федерация футзала Азербайджана
 3. Детско-юношеская федерация футбола Азербайджана
 4. Федерация любительского футбола Азербайджана
 5. Федерация пляжного футбола Азербайджана
 6. Параолимпийская федерация футбола Азербайджана

IV. Общественные объединения 
 1. Объединение футболистов Азербайджана
 2. Объединения любителей футбола Азербайджана
 3. Объединение футбольных судей
 4. Объединение футбольных тренеров
 5. Союз ветеранов футбола

Структура АФФА

Руководство 
 Президент
 Помощник президента
 Советник президента
 Первый вице-президент
 Вице-президент
 Генеральный секретарь
 Заместитель генерального секретаря
 Помощник генерального секретаря
 Главный врач
 Юрист
 Специалист по зарплате
 Специалист по кадрам

Департаменты 
 Департамент по организации и проведению соревнований
 Департамент сборных национальных команд
 Финансовый департамент
 Департамент маркетинга и рекламы
 Технический департамент
 Департамент информации и связи с общественностью
 Административно-хозяйственный Департамент

Кодекс этики 
Кодекс этики футболистов, судей и официальных лиц — участников чемпионата Азербайджана:
 Проявляйте уважение словом и действием по отношению соперникам, судьям, товарищам по команде, официальным лицам и болельщикам.
 Оказывайте противостояние мошенничеству, угрозам, умышленному нанесению ударов или травм сопернику, употреблению допинга.
 Поддерживайте кампании против расизма, насилия, коррупции и эксплуатации.
 Играйте в рамках правил игр, устава и «Fair Play» (Честная игра).
 Умейте «переварить» поражение.
 Всегда показывайте примеры в поведении с лучшей стороны.
 Пропагандируйте свои знания для защиты и развития футбола.
 Принимайте ответственность за свои действия.
 Помните о последствиях эмоциональных действий и негативного поведения.
 Окажите помощь развитию эмоционального, умелого, безопасного и честного футбола.

См. также 
 Футболисты года в Азербайджане (АФФА)

Ссылки 
 Официальный сайт АФФА — Ассоциации футбольных федераций Азербайджана
 Профиль на сайте «fifa.com» 
 Профиль на сайте «uefa.com» 

Футбол в Азербайджане
Азербайджан
Спортивные федерации Азербайджана
Организации, основанные в 1992 году
Появились в 1992 году в Азербайджане